Montastruc (Lot-et-Garonne)
 Montastruc (Hautes-Pyrénées)
 Montastruc (Tarn-et-Garonne)
ook:
Montastruc-de-Salies,  Haute-Garonne
Montastruc-la-Conseillère,  Haute-Garonne
Montastruc-Savès,  Haute-Garonne